Chitu kan syfta på följande platser:

Etiopien 

 Waliso, ort, Oromia,

Kina 

 Chitu (ort), Tianjin, 
 Chitu (socken), Sichuan, 

Robotskapade Etiopienförgreningar
Robotskapade Kinaförgreningar